Trzęsienie ziemi w Hawke’s Bay (1931)
 Trzęsienie ziemi na Nowej Zelandii (2009)
 Trzęsienie ziemi w Canterbury (2010)
 Trzęsienie ziemi w Canterbury (2011)